Sandhem kan syfta på:
 Sandhems socken – en socken i Västergötland i Vartofta härad
 Sandhems landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
 Sandhems församling – en tidigare församling i Skara stift i Mullsjö kommun –2002
 Sandhems kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Mullsjö-Sandhems församling i Skara stift
 Sandhems distrikt – ett distrikt från 2016
 Sandhem, Mullsjö kommun – en tätort i Sandhems församling och i Mullsjö kommun
 Sandhem, Trollhättan – en stadsdel i Trollhättan
 Sandhem, Örebro – ett bostadsområde i stadsdelen Adolfsberg i Örebro